Virius Nepotianus ist der Name folgender Personen:

* Virius Nepotianus (Konsul 301), römischer Politiker
 Virius Nepotianus (Konsul 336), römischer Politiker